Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Svensson che ha battuto in finale Fabrice Santoro 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Andrés Gómez (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Amos Mansdorf (semifinali)

 Henri Leconte (secondo turno)
 Ronald Agénor (semifinali)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Jonas Svensson (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Grand Prix de Tennis de Toulouse 1990